Woodstock è un toponimo molto diffuso nei Paesi anglosassoni.
Il più noto è quello relativo al villaggio di Woodstock nello Stato di New York, nei cui pressi si tenne nel 1969 l'omonimo festival che vide la partecipazione di numerosissimi artisti dell'area rock e fu tra gli avvenimenti più influenti sulla cultura popolare della seconda metà del XX secolo.


Geografia

Regno Unito 
 Woodstock – in Inghilterra (Oxfordshire)
 Woodstock – villaggio del Pembrokeshire (Galles)
 Woodstock – circoscrizione elettorale di Belfast (Irlanda del Nord)

Canada 
 Woodstock – nel Nuovo Brunswick
 Woodstock – nell'Ontario (Contea di Oxford)

Stati Uniti 
 Woodstock – in Alabama
 Woodstock – nel Connecticut
 Woodstock – in Georgia
 Woodstock – in Illinois
 Woodstock – in Maine
 Woodstock – nel Maryland
 Woodstock – nel Michigan
 Woodstock – nel Minnesota
 Woodstock – nel New Hampshire
 Woodstock – nello Stato di New York
 Woodstock – nell'Ohio
 Woodstock –  nel Vermont
 Woodstock – in Virginia.

Sudafrica 
 Woodstock – sobborgo di Città del Capo, in Sudafrica

Spettacolo

Cultura di massa 
 Festival di Woodstock – evento musicale del 1969 che si tenne a Woodstock (New York)
 Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica – film di Michael Wadleigh (1970) ispirato al Festival
 Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More – album dal vivo contenente le performance del citato festival (1970)
 Woodstock 2 – album dal vivo contenente le performance del citato festival (1971)
 Woodstock 40 – album dal vivo contenente le performance del citato festival (2009)
 Woodstock '94 – festival musicale tenutosi ad agosto 1994 a Bethel (New York), celebrativo del 25º anniversario del festival del 1969
 Woodstock Diary – album dal vivo contenente le performance del citato festival (1994)
 Woodstock 94 – album dal vivo contenente le performance del citato festival (1995)
 Woodstock 1999 – festival musicale tenutosi a giugno 1999 a Rome (New York), celebrativo del 30º anniversario del festival del 1969
 Woodstock 1999 – album dal vivo contenente le performance del citato festival (1999)
 Przystanek Woodstock – festival musicale polacco a cadenza annuale, il cui nome si ispira al festival originale del 1969.

Musica 
 Woodstock – traccia dell'album Déjà vu di Crosby, Stills, Nash & Young (1970) scritta da Joni Mitchell.
 Woodstock – album postumo dal vivo di Jimi Hendrix (1994).
 Live at Woodstock – album postumo dal vivo di Jimi Hendrix (1999).
 Woodstock (Portugal. The Man) – album in studio del gruppo musicale statunitense Portugal. The Man

Editoria

Letteratura 
 Woodstock – romanzo di Walter Scott (1826)

Fumetto 
 Woodstock – personaggio creato da Charles M. Schulz per l'universo immaginario dei Peanuts (1967)